Tingvalla kan avse:

Karlstad 
 Tingvalla, Karlstad – en gammal handels / tingsplats numera stadsdel i Karlstad
 Tingvalla socken– var namnet på en socken vid nuvarande Karlstad
 Tingvalla IP – en idrottsplats i Karlstad
 Tingvalla isstadion – en isstadion i Karlstad
 Tingvallagymnasiet – en gymnasieskola i Karlstad

Övriga platser 
 Tingvalla – en nationalpark på Island, se Þingvellir nationalpark
 Tingvalla, Trollhättan –  stadsdel i Trollhättan
 Tingvalla (dansrestaurang) – ett diskotek i Tomelilla
 Tingvalla, Strömsund – en stadsdel i Strömsund.

Fartyg
 Bogserbåten Tingvalla, k-märkt bogserbåt

Se även
Tynwald – parlamentet på Isle of Man
Ting